Wacław Hieronim Sierakowski (1700–1780) – arcybiskup lwowski
 Wacław Sierakowski (1741–1806) – kanonik krakowski, filantrop  
 Wacław Sierakowski (1788–1839) – generał brygady, powstaniec 1830